

Aziende 
 AXA – compagnia assicurativa francese

Codici 
 AXA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Wall Blake di Anguilla

Fumetto 
 AXA – striscia di fumetti pubblicata sul The Sun dal 1978 al 1986

Geografia 
 Axa – zona di Roma (Italia)

Musica 
 AXA – gruppo musicale statunitense